Torrão (doce)
 Torrão de Alicante - doce espanhol típico da região de Alicante.

Localidades 

Torrão (Alcácer do Sal)
Torrão (Marco de Canaveses)
Freixeda do Torrão

Ver também
 Torreão

Desambiguação
Desambiguações de topônimos